12-й чемпионат Белоруссии по футболу 2002 года был разыгран с 12 апреля по 8 ноября. Победителем стал борисовский БАТЭ.

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, вышедшие в Высшую лигу из Первой лиги:
 «Торпедо (Жодино)» (1-е место в Первой лиге сезона 2001)
 «Звезда-ВА-БГУ» (2-е место в Первой лиге сезона 2001, дебютант высшей лиги)

Клубы, покинувшие Высшую лигу по итогам сезона 2001:
 «Нафтан»
 «Ведрич-97»

Итоговая таблица

Результаты матчей

Золотой матч 

По регламенту чемпионата в случае равенства очков у двух лидирующих команд после завершения сезона назначается дополнительный «золотой» матч для определения чемпиона. Для гродненского клуба это могло стать первым чемпионством, однако борисовский БАТЭ в дополнительное время всё же смог забить гол и одержать победу, вторую в истории клуба.

Турнир дублирующих составов 

 Лучшие бомбардиры — Юрий Алещенко (Локомотив-96) и Евгений Верёвка (Торпедо-МАЗ) (по 13 мячей).

Статистика 
 Самый посещаемый клуб — «Неман» (средний показатель — 6400 зрителей).
 Самый низко посещаемый клуб — «Молодечно-2000» (средний показатель — 1533 зрителей).
 На счету хозяев 88 выигрышей (58,7 %), гостей — 61 (40,7 %).
 Самый успешный клуб в домашних матчах — «Шахтёр» (35 очков из 39).
 Самый успешный клуб в выездных матчах — «Торпедо-МАЗ» (28 очков из 39).
 Самый популярный счёт — 1:0 (35 матчей).
 Наибольшее количество крупных побед — БАТЭ, «Гомель» и «Динамо Минск» (по 5).
 Наибольшее количество крупных поражений — «Локомотив-96» (10).
 160 футболистов забили как минимум один мяч.
 Зафиксировано 1 голевой покер (Максим Цыгалко), 8 хет-триков и 31 дублей.
 Реализовано 39 пенальти из 51 назначенных (76,5 %).
 Самая крупная победа — 6:0 (матч БАТЭ — «Локомотив-96»).
 Самый крупный счёт — 6:3 (матчи «Динамо Минск» — «Звезда-ВА-БГУ» и «Динамо Минск» — «Славия-Мозырь»).

Лучшие бомбардиры

Гол+пас

Символические команды 
 Команда А
Шанталосов — Бага, Ровнейко, Молош — Надиевский, Лихтарович, Малеев, Сучков — Мархель, Стрипейкис, Никифоренко
 Команда Б
Сулима — Дятлов, Наумов, Кирильчик — Скрипченко, Юревич, Ермакович, Чумаченко, Трепачкин — Ковалёнок, Королик

Примечания

См. также 
 Первая лига Белоруссии по футболу 2002
 Вторая лига Белоруссии по футболу 2002
 Кубок Белоруссии по футболу 2001/2002
 Кубок Белоруссии по футболу 2002/2003

Ссылки 
 На klisf.info
 На www.rsssf.com
 Статистика на teams.by

Чемпионат Белоруссии по футболу
Футбол в Европе в 2002 году
Спорт в Белоруссии в 2002 году